Николай Маркович Кириенко (17 августа 1922, с. Матвеевка (ныне Сосницкого района Черниговской области Украины) — 23 декабря 2010) — украинский и советский учёный, экономист. Педагог. Профессор. Доктор экономических наук. Дипломатический работник.

Биография 
В 1939 поступил на исторический факультет Днепропетровского университета. Учёбе помешала война. Участник Великой Отечественной войны. В 1941—1945 — курсант, командир взвода, командир артиллерийской батареи. Воевал на Карельском и Прибалтийском фронтах.

После демобилизации в 1948 году окончил Днепропетровский университет, затем в 1951 аспирантуру по кафедре политической экономии.

В 1952—1954 — обучался в Московской высшей дипломатической школе. В 1951—1952 — заведующий кафедрой политэкономии Днепропетровского медицинского института.

В 1954—1955 — на дипломатической работе в посольстве СССР в Румынии.

В 1955—1957 — старший преподаватель политэкономии Днепропетровского медицинского института. В 1957—1960 — старший преподаватель, доцент кафедры политэкономии строительного института г. Днепропетровска. В 1960—1967 — доцент кафедры политэкономии Винницкого педагогического института.

В 1967—1972 заведовал кафедрой общеэкономических дисциплин КТЭИ (ныне Киевский национальный торгово-экономический университет), профессор (с 1969).

В 1975—1977 — профессор кафедры мировой экономики и международных отношений Дипломатической академии МИД СССР (Москва). В 1977—1990 — профессор кафедры политэкономии природоведческого факультета Киевского университета.

Автор более 100 научно-методических публикаций.

Избранные труды 
 «Осуществление социалистического принципа оплаты труда в колхозах Днепропетровской области в годы послевоенной Сталинской пятилетки» (1956)
 «Материальная заинтересованность и её использование для развития колхозного общественного производства» (1966).

Награды 
 орден Красной Звезды.

Ссылки 
 Кирієнко Микола Маркович

Экономисты СССР
Экономисты Украины
Доктора экономических наук
Выпускники Днепровского национального университета
Преподаватели вузов Днепра
Преподаватели вузов Винницы
Преподаватели вузов Киева
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры батарей в Великой Отечественной войне